Migazo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Migazo (vattendrag), Ruyigi, 
 Migazo (periodiskt vattendrag), Cankuzo, 

Robotskapade Burundiförgreningar